

Cinema 
 Terra Nova  – film del 1932 diretto da Gerard Rutten
 Terra Nova  – film del 1964 diretto da Roger Blais
 Terre nuove (Terra Nova) – film del 1991 diretto da Calogero Salvo
 Terra Nova  – film del 1998 diretto da Paul Middleditch

Geografia

Antartide 
 Baia Terra Nova  – baia antartica

Brasile 
 Terra Nova  – comune brasiliano dello stato di Bahia
 Terra Nova  – comune brasiliano del Pernambuco

Canada 
 Terranova  – isola canadese
 Dominion di Terranova  – l'entità statale costituita sull'isola dal 1907 al 1949

Italia 
Comuni
 Terranova di Sicilia  – antico toponimo, fino al 1927, dell'attuale comune di Gela 
 Terranova Pausania  – antico toponimo, fino al 1939, dell'attuale comune di Olbia 
 Terranuova Bracciolini  – comune in provincia di Arezzo
 Terranova da Sibari  – comune in provincia di Cosenza
 Terranova dei Passerini  – Comune in provincia di Lodi
 Terranova di Pollino  – comune in provincia di Potenza
 Terranova Sappo Minulio  – comune in provincia di Reggio Calabria
Frazioni
 Terranova  – frazione di Casale Monferrato (AL)
 Terranova  – frazione di Sicignano degli Alburni (SA)
 Terranova  – frazione di San Canzian d'Isonzo (GO)
 Terranova  – contrada di Santeramo in Colle (BA)
 Terranova  – l'unica frazione di Pontelongo (PD)

Musica  
 Terranova  – gruppo musicale
 Terranova – album del 2018 di Enigma 
 Terranova – album del 2020 di Gulliver

Persone 
 Cesare Terranova – magistrato e politico italiano.
 Ciro Terranova – criminale italiano.
 Corrado Terranova – politico italiano.
 Emanuele Terranova  – calciatore italiano.
 Giacomo Terranova – politico italiano.
 Gianluca Terranova – tenore e attore italiano
 Mike Terranova  – allenatore di calcio ed ex calciatore italo-tedesco.
 Nadia Terranova – scrittrice italiana.
 Phil Terranova – pugile statunitense.
 Raffaele Terranova – politico italiano.
 Vincenzo Terranova – criminale italiano.

Televisione 
 Terra Nova – episodio della prima stagione di Star Trek: Enterprise, serie televisiva statunitense andata in onda dal 2001 al 2005.
 Terra Nova  – serie televisiva statunitense del 2011 creata da Kelly Marcel e Craig Silverstein e prodotta da Steven Spielberg.

Zoologia 
 Terranova  – genere di vermi Nematodi.
 Terranova  – razza canina.

Altro 
 Terranova  – azienda di abbigliamento
 Terranova Terracina Beach Soccer  – squadra di Beach Soccer di Terracina che milita in Serie A.
 Terra Nova  – nave baleniera utilizzata durante esplorazioni artiche ed antartiche.